Lair peut faire référence à :

Patronyme 
Lair est un nom de famille ; en France, il se rencontre surtout en Normandie, principalement dans le Calvados, dans la Manche et en Seine-Maritime. Il est notamment porté par :

 Alfred Lair de Beauvais (1820–1869), compositeur français ; 
 Édouard Lair de Beauvais (1790–1851), architecte français ; 
 Patrice Lair (né en 1961), joueur et entraîneur de football français ; 
 Pierre Lair (1769-1830), ingénieur naval français ;
 Pierre-Aimé Lair (1769-1853), agronome français ;
 René-Augustin Lair-Lamotte (1762–1803), homme politique français.

Personnage fictif 
 Irma Lair, personnage de fiction de W.I.T.C.H..

Divers 
 Lair, Dragon's Lair, des jeux vidéo ; 
 Wolf's Lair, le nom anglais du Wolfsschanze, le quartier général d'Adolf Hitler ; 
 Wolf's Lair Abyss, groupe de musique scandinave.

Articles connexes 
 Air (homonymie)

Homonymie de patronyme
Patronyme normand